Thomas Hill puede hacer referencia a:

Artes 
 Thomas Hill (1829-1908), pintor británico.
 Thomas Hill (1927-2009), actor estadounidense.

Deportistas 
 Thomas Hill (1949-), atleta estadounidense;
 Thomas Hill (1971-), baloncestista estadounidense; o a
 Thomas Hill (2002-), futbolista británico.

Filosofía 
 Thomas Hill Green (1836-1882), filósofo británico.